A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ, szlovákul Maďarská komunitná spolupatričnosť) szlovákiai választási párt. A 2020-as parlamenti választásra alakult két szlovákiai magyar pártból és egy civil szervezet tagjaiból azért, hogy a pártszövetségeknek megállapítottnál alacsonyabb, 5%-os bejutási küszöböt közösen átléphessék. A választáson a 22-es számú lista volt az MKÖ listája.

Tagjai 
 Magyar Közösség Pártja (MKP, szlovákul Strana maďarskej komunity, SMK), elnöke Menyhárt József
 Magyar Fórum (MF, szlovákul Maďarské fórum), elnöke Simon Zsolt
 Összefogás Mozgalom (ÖM, szlovákul Spolupatričnosť), elnöke Mózes Szabolcs

Története 
A Most–Híd kormánypárt, a parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártja és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) vezetői 2019. november 1-jéig nem tudtak megállapodni egy közös listáról. Az MKP és a Most–Híd politikusai kölcsönösen egymást hibáztatták a kudarcért.

Az MKP végül a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum párttal és az Összefogás Mozgalom civil szervezettel fogott össze. MKÖ 2019. november 28-án alakult. A választási párt elnöke Mózes Szabolcs lett. A választási listavezető Bárdos Gyula MKP-s politikus, a Csemadok elnöke lett.

Választási lista 
A lista első 20 helyezettje:

 Bárdos Gyula
 Mózes Szabolcs, az ÖM elnöke
 Őry Péter, az  MKP Országos Tanácsának elnöke
 Simon Zsolt, az MF elnöke
 Menyhárt József, az MKP elnöke
 Orosz Örs
 Domin István
 Janits Erzsébet, az MF alelnöke
 Nagy József
 Cziprusz Zoltán
 Farkas Iván
 Gál Zsolt
 Furik Csaba
 Zupko Tamás
 Gergely Papp Adrianna
 Bindics László
 Zachar Pál
 Kiss Beáta
 Nagy Dávid
 Iván Tamás

Választási eredmények

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az MKÖ programja   – Mkp.sk

Szlovákiai pártok
A kisebbségi magyarság pártjai